Гизельберт — имя собственное:

 Гизельберт (ок. 880/895 — 939) — граф Маасгау (Гизельберт (Жильбер) II) с 915, герцог Лотарингии с 925/928 г.
 Гизельберт (ок. 1007—1059) — граф Люксембурга с 1047 года.
 Гизельберт (ок.825—877) — граф в Маасгау, родоначальник дома Регинаридов.
 Гизельберт I (ок. 915—963/965) — граф в Арденненгау.
 Гизельберт II (ок. 970—1004) — граф в Арденненгау.